Михалић Село насељено место у саставу града Дуге Ресе у Карловачкој жупанији, Република Хрватска.
 Фрањо Михалић (9. марта 1920) је југословенски атлетичар и тренер, специјалиста за дуге пруге.